Nadăș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nadăș (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Nadăș (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

Nadăș steht auch für:

 Nadăș (Fluss), Fluss im Kreis Cluj, Rumänien